Sepioloidea è un genere di seppia composto da tre specie. 

 Genere Sepioloidea 
Sepioloidea lineolata (Quoy & Gaimard, 1832), Calamaro dal pigiama a righe
 Sepioloidea magna Reid, 2009  
 Sepioloidea pacifica ( Kirk, 1882), Calamaro a coda mozza del pacifico

Note 

Cefalopodi